Big Bob – film del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 Big Bob – film del 1921 diretto da Edward Laemmle